Die Liste enthält alle 24 Marktgemeinden im österreichischen Bundesland Salzburg mit aktueller Einwohnerzahl und Fläche.

Einzelnachweise 

Salzburg
Markt
Geschichte des Landes Salzburg